Manhuassú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana do Manhuaçu (ort), Minas Gerais, 
 Manhuaçu (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar